Koronowo, een stad in Polen
 Krone, een Duitse fabrikant van landbouwmachines, onderdeel van Krone Gruppe
 Krone, een Duitse fabrikant van vrachtwagentrailers, ook onderdeel daarvan
 Circus Krone, een groot circus dat geleid wordt door een Nederlander
 Deense en Noorse munteenheid, zie Kroon (munteenheid)

Zie ook 
 Kroon (doorverwijspagina)
 Corona (doorverwijspagina)